Plein, algemene betekenis
Plein (Bergen)
Plein (Den Haag)
Plein (Houten) 
Plein (Kortrijk)

Plaatsen
Plein (Sint-Michielsgestel) 
Plein (Duitsland)

Zie ook
Plein 5
Plein 1813
Plein 1817
Plein 1940 (Middelburg)
Plein 1940 (Rotterdam)
Plein '40-'45
Plein 1944
Plein 1953
Stadsplein, voorheen Plein 1960
Plein 1992